Артс () — нідерландське прізвище.

Відомі носії 
 Жан Артс (1907 — 1992) — бельгійський велосипедист.
 Маріо Артс (1974 —) — бельгійський велосипедист.
 Пітер Артс (1970 —) — на прізвисько The Dutch Lumberjack, нідерландський кікбоксер.